Жут — многозначный термин. Может иметь следующие значения:
 Жут — необитаемый остров в хорватской части Адриатического моря, в центральной Далмации
 Жут, Жозеф (род. 1961) — гаитянский политик.